Zoomorfo è un aggettivo riferito a tutto ciò che ha un aspetto o una forma animale, ad esempio figure zoomoriche, statue zoomofiche ed altro ancora. Può dunque riferirsi a:
Zoomorfismo – usato come sinonimo di zoomorfico
Zoomorfia

Pagine correlate 
 Zoomorfosi

Note